Бокс — комплекс помещений, предназначенный для госпитализации и проведения лечебно-диагностических мероприятий больным инфекционных больниц или отделений.

Боксы Лечебно-профилактических медицинских организаций

Приёмный бокс

Мельцеровский бокс 
Мельцеровский бокс состоит:
 из тамбура-предбоксника для входа с улицы;
 палаты для пациента;
 санитарного узла с ванной или душем;
 шлюза для входа персонала из коридора отделения.

В боксированное отделение госпитализируют больных: а) со смешанными болезнями; б) с неустановленным диагнозом; в) находившихся в контакте с больными особо опасными инфекциями.

После выписки пациента производится тщательная дезинфекция помещения. За каждым боксом закрепляются с помощью маркировки предметы необходимые для обслуживания больного и уборки помещения. Грязное бельё и мусор, предварительно обеззараженные хлорной известью, выносят из бокса в специальных мешках, в которых они поступают на дальнейшую обработку (стирку кипячение) или сжигание.

Через внутренний предбоксник, сообщающийся с коридором посредством плотно закрывающихся, частично застеклённых дверей, входит и выходит обслуживающий персонал, подают больному пищу и т. п. В мельцеровском боксе имеются грелки, клизмы, подкладные судна, резиновые круги, пузыри для льда, катетеры, бельё, лечебный инструментарий и т. п.

Помимо приёма вновь поступающих больных, мельцеровские боксы могут служить также и для индивидуальной госпитализации больных аэрозольными или другими наиболее контагиозными инфекциями. В подобных случаях больной остаётся в боксе вплоть до выписки. Выздоравливающий уходит из бокса через наружную дверь (во двор больницы), а в боксе делают заключительную дезинфекцию.

При постройке индивидуальных (мельцеровских) боксов технические условия определяются Строительными Нормами и Правилами, утверждёнными СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

Вентиляционная система мельцеровского бокса устраивается таким образом, чтобы свежий воздух, очищенный в фильтрах, поступал непосредственно снаружи, вентиляционные каналы выводятся из каждого бокса на крышу.

Полубокс

Боксированная палата 

Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки (в соответствии с п. 6.19 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

Показания к помещению больных в боксированное отделение 
Правильное устройство приёмного отделения, строгая изоляция больных в соответствии с диагнозом и надлежащая санитарная обработка, наличие боксов для изоляции больных со смешанной инфекцией обеспечивают эффективную борьбу против внутрибольничных заражений.

Правила работы медперсонала в мельцеровском боксе:

1) Медперсонал, обслуживающий больных в боксе, находится во внутреннем коридоре. Коридор разделён перегородками с дверями на несколько частей. Ширина коридора должна составлять не менее 2 м. Выход больных из бокса во внутренний коридор отделения запрещается.

2) Персонал, обслуживающий бокс, входит в шлюз из внутреннего коридора, плотно закрывает наружную дверь, моет руки, надевает второй халат, колпак или косынку, при необходимости марлевую маску, перчатки и лишь после этого проходит в помещение, в котором находится больной.

3) При выходе из бокса, в шлюзе персонал сначала плотно закрывает внутреннюю дверь, снимает халат и головной убор (после осмотра каждого поступающего больного использованные халат и колпак желательно сдавать в дезинфекцию), моет и дезинфицирует руки и только затем открывает наружную дверь предбоксника. В целях предупреждения распространения инфекции через воздух необходимо следить за тем, чтобы в момент открывания двери из шлюза во внутренний коридор отделения дверь, ведущая в помещение, в котором находится больной, была бы плотно закрыта.

4) Для более надёжной изоляции боксы, в которых помещены больные с инфекциями, распространяющимися воздушным путём, двери шлюзов, выходящие во внутренний коридор отделения, наглухо закрывают, а стёкла дверей иногда заклеивают бумагой, при этом персонал входит в бокс со двора.

В мельцеровском (индивидуальном) боксе, как правило, находится один больной. После выписки пациента производится тщательная дезинфекция помещения. За каждым боксом закрепляются с помощью маркировки предметы, необходимые для обслуживания больного и уборки помещения. Грязное бельё и мусор, предварительно обеззараженные хлорной известью, выносят из бокса в специальных мешках, в которых они поступают на дальнейшую обработку (стирку, кипячение) или сжигание.

Боксы лабораторий

Микробиологический бокс

Стерильный бокс

Ламинарный бокс

Бокс биологической безопасности

Радиационный бокс

См. также 
 Вытяжной шкаф

Примечания

Литература

Ссылки 
 СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
 СНиП Ш-3-76 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений».

Медицина